Джеймс Фе́нимор Ку́пер (; , , США — , , США) — американский романист и сатирик. Классик приключенческой литературы, один из основоположников жанра вестерн. Член Американского философского общества (1823).

Биография 
Вскоре после рождения Фенимора его отец, судья , довольно богатый землевладелец-квакер, в годы революции приобрел обширный участок земли возле штата Нью-Йорка  и основал там посёлок , превратившийся в городок. Первоначальное образование Джеймс  получил в местной школе, также в детстве с ним занимался выпускник Ирландского университета, а другой учитель, закончивший Кембридж, готовил мальчика к поступлению в Йель. Купер отправился в Йельский университет, но, не окончив курса, поступил на морскую службу (1806—1811) и был назначен состоять при постройке военного корабля на озере Онтарио. Этому обстоятельству мы обязаны замечательными описаниями Онтарио, встречающимися в его знаменитом романе «Следопыт, или На берегах Онтарио».

В 1811 году Купер женился на француженке Сьюзан Августе Деланси, происходившей из семьи, симпатизировавшей Англии в эпоху войны за независимость; её влиянием объясняются те сравнительно мягкие отзывы об англичанах и английском правительстве, которые встречаются в ранних романах Купера. Случай сделал его писателем. Читая однажды вслух жене какой-то роман, Купер заметил, что нетрудно написать лучше. Жена поймала его на слове, и чтобы не показаться хвастуном, он за несколько недель написал свой первый роман «Предосторожность» (; 1820).

Романы 

Предполагая, что ввиду уже начавшейся конкуренции между английскими и американскими авторами, английская критика отнесётся к его произведению неблагосклонно, Купер не подписал своего имени для первого романа «Предосторожность» (1820) и перенёс действие этого романа в Англию. Последнее обстоятельство только повредило книге, обнаружившей плохое знакомство автора с английской жизнью и вызвавшей весьма неблагосклонные отзывы английской критики. Вторым романом Купера, уже из американской жизни, стал знаменитый «Шпион, или Повесть о нейтральной территории» («The Spy: A Tale of the Neutral Ground», 1821), имевший громадный успех не только в Америке, но и в Европе.

Затем Купер написал целую серию романов из американской жизни:
 «Пионеры, или У истоков Саскуиханны», 1823;
 «Последний из могикан», 1826;
 «Прерия», 1827;
 «Следопыт», 1840;
 «Зверобой, или Первая тропа войны», 1841.

В них он отобразил войны пришельцев-европейцев между собой, в которые они вовлекали американских индейцев, заставляя племена сражаться друг против друга. Героем этих романов является охотник Натти (Натаниэль) Бампо, выступающий под различными именами (Зверобой, Следопыт, Соколиный Глаз, Кожаный Чулок, Длинный Карабин), энергичный и симпатичный, вскоре сделавшийся любимцем европейской публики. Идеализированными, хотя и с тонким юмором и сатирой, доступными обычно только взрослому читателю, являются у Купера не только этот представитель европейской цивилизации, но и некоторые из индейцев (Чингачгук, Ункас).

Успех этой серии романов был так велик, что даже английская критика должна была признать талант Купера и назвала его американским Вальтером Скоттом. В 1826 году Купер отправился в Европу, где провёл семь лет. Плодом этого путешествия было несколько романов — «Браво, или в Венеции», «The Headsman», «Мерседес из Кастилии, или Путешествие в Катай», — действие которых происходит в Европе.

Мастерство рассказа и постоянно усиливающийся интерес его, яркость описаний природы, от которых веет первобытной свежестью девственных лесов Америки, рельефность в изображении характеров, которые стоят перед читателем, как живые — таковы достоинства Купера как романиста. Написал также морские романы «Лоцман, или Морская история» (1823), «Красный корсар» (1827).

После Европы 
По возвращении из Европы Купер написал политическую аллегорию «Моникины» (1835), пять томов путевых заметок (1836—1838), нескольких романов из американской жизни («Сатанстоу»; 1845 и другие), памфлет «Американский демократ» (The American Democrat, 1838). Кроме того, написал ещё «Историю американского флота» («History of the United States Navy», 1839). Обнаруженное в этом сочинении стремление к полнейшему беспристрастию не удовлетворило ни его соотечественников, ни англичан; полемика, им вызванная, отравила последние годы жизни Купера. Умер Фенимор Купер 14 сентября 1851 года от цирроза печени.

Семья 
В 1811 году, в возрасте 21 года, в г. Мамаронек (графство Вестчестер, штат Нью-Йорк) Джеймс Фенимор Купер вступил в брак с Сьюзан Августой Деланси, происходившей из зажиточной семьи лоялистов и имевшей французские корни. Пара имела 7 детей, 5 из которых дожили до совершеннолетия.

Одна из дочерей Купера  (1813-1894) до самой смерти отца была его литературным секретарем, а после получила известность в качестве писателя, натуралиста и активистки суфражистского движения.

Одним из потомков Купера был американский писатель и путешественник  (1899-1970), книга которого «Остров Затерянных» (Island of the Lost, 1961), посвящённая канадскому арктическому острову Кинг-Уильям и погибшей на нём британской полярной экспедиции Дж. Франклина, опубликована была в 1970 году в СССР издательством «Гидрометеоиздат».

В России 
В начале 1840-х годов романы Купера были весьма популярны и в России. Первые переводы на русский язык были сделаны детской писательницей А. О. Ишимовой. В особенности большой интерес публики вызвал печатавшийся в журнале «Отечественные записки» роман «Открыватель следов» (, русский перевод 1841 года), о котором В. Г. Белинский выразился, что это — шекспировская драма в форме романа.

Приключенческие романы Джеймса Фенимора Купера были очень популярны в СССР, их автора быстрее узнавали по его второму, редкому, имени . Например, в фильме «Тайна Фенимора», третьей серии детского телевизионного мини-сериала «Три весёлые смены» 1977 года по рассказам Ю. Яковлева, рассказывается о таинственном незнакомце по имени Фенимор, который в пионерском лагере приходит по ночам в палату к мальчикам и рассказывает удивительные истории об индейцах и инопланетянах. В фильме «Большое космическое путешествие» (1974) командир корабля Федя Дружинин вольно цитирует произведение Купера фразой «Ирокезы вышли на боевую тропу, — сказал Соколиный глаз».

Библиография 

 1820:
 сочиняет для дочерей традиционный роман нравов «Предосторожность» (Precaution).
 1821:
 исторический роман «Шпион, или Повесть о нейтральной территории» (The Spy: A Tale of the Neutral Ground), основанный на местных преданиях. В романе опоэтизирована эпоха американской революции и её рядовые герои. «Шпион» получает международное признание. Купер переезжает с семьёй в Нью-Йорк, где вскоре становится видной литературной фигурой и лидером писателей, ратовавших за национальное своеобразие американской литературы.
 1823:
 четвёртая часть пенталогии о Натти Бампо «Пионеры, или У истоков Саскуиханны»
 короткие рассказы (Tales for Fifteen: or Imagination and Heart)
 роман «Лоцман, или Морская история» (The Pilot: A Tale of the Sea), первый из многочисленных произведений Купера о приключениях на море.
 1825:
 роман «Лайонел Линкольн, или Осада Бостона» (Lionel Lincoln, or The leaguer of Boston).
 1826:
 вторая часть пенталогии о Натти Бампо, наиболее популярный роман Купера, название которого стало нарицательным, — «Последний из могикан» (The Last of the Mohicans).
 1827:
 пятая часть пенталогии роман «Степи», иначе «Прерия» (The Prairie).
 морской роман «Красный корсар» (The Red Rover).
 1828:
 Notions of the Americans: Picked up by a Travelling Bachelor
 1829:
 роман «Долина Виш-тон-Виш» (The wept of Wish-ton-Wish), посвящённый индейской теме — сражениям американских колонистов XVII века с индейцами.
 1830:
 фантастическая история одноименной бригантины «Морская волшебница» (The Water-Witch: or the Skimmer of the Seas).
 Letter to General Lafayette politics
 1831:
 первая часть трилогии из истории европейского феодализма «Браво, или в Венеции» (The bravo) — роман из далёкого прошлого Венеции.
 1832:
 вторая часть трилогии «Гейденмауэр, или Бенедиктинцы» (The Heidenmauer: or, The Benedictines, A Legend of the Rhine) — исторический роман из времён ранней Реформации в Германии.
 короткие рассказы (No Steamboats)
 1833:
 третья часть трилогии «Палач, или Аббатство виноградарей» (The headsman, or The Abbaye des vignerons) — легенда XVIII века о потомственных палачах швейцарского кантона Берн.
 1834:
 (A Letter to His Countrymen)
 1835:
 критика американской действительности в политической аллегории «Моникины» (The Monikins), написанной в традициях просветительского аллегоризма и сатиры Дж. Свифта.
 1836:
 мемуары (The Eclipse)
 Gleanings in Europe: Switzerland (Sketches of Switzerland)
 Gleanings in Europe: The Rhine
 A Residence in France: With an Excursion Up the Rhine, and a Second Visit to Switzerland
 1837:
 Gleanings in Europe: France travel
 Gleanings in Europe: England travel

 1838:
 памфлет «Американский демократ» (The American Democrat: or Hints on the Social and Civic Relations of the United States of America).
 Gleanings in Europe: Italy travel
 The Chronicles of Cooperstown
 Hommeward Bound: or The Chase: A Tale of the Sea
 Home as Found: Sequel to Homeward Bound
 1839:
 «История американского флота» (The History of the Navy of the United States of America), свидетельствующая о прекрасном владении материалом и влюбленности в мореходство.
 Old Ironsides
 1840:
 «Следопыт, или На берегах Онтарио» или «Открыватель следов» (The Pathfinder, or The inland sea) — третья часть пенталогии о Натти Бампо
 роман об открытии Америки Колумбом «Мерседес из Кастилии, или Путешествие в Катай» (Mercedes of Castile: or, The Voyage to Cathay).
 1841:
 «Зверобой, или Первая тропа войны» или «Охотник за ланями» (The Deerslayer: or The First Warpath) — первая часть пенталогии.
 1842:
 роман «Два адмирала» (The two admirals), рассказывающий эпизод из истории британского флота, ведущего в 1745 г. войну с Францией
 роман о французском каперстве «Блуждающий огонёк» (Wing-and-Wing, or Le feu-follet).
 1843:
 роман «Вайандотте, или Дом на холме» (Wyandotté: or The Hutted Knoll. A Tale) о американской революции в глухих уголках Америки.
 Richard Dale
 биография (Ned Myers: or Life before the Mast)
 (Autobiography of a Pocket-Handkerchief или Le Mouchoir: An Autobiographical Romance или The French Governess: or The Embroidered Handkerchief или Die franzosischer Erzieheren: oder das gestickte Taschentuch)
 1844:
 роман «На море и на суше» (Afloat and Ashore: or The Adventures of Miles Wallingford. A Sea Tale)
 и его продолжение «Майлз Уоллингфорд» (Miles Wallingford: Sequel to Afloat and Ashore), где образ главного героя носит автобиографические черты.
 Proceedings of the Naval Court-Martial in the Case of Alexander Slidell Mackenzie, &c.
 1845:
 две части «трилогии в защиту земельной ренты»: «Сатанстоу» (Satanstoe: or The Littlepage Manuscripts, a Tale of the Colony) и «Землемер» (The Chainbearer; or, The Littlepage Manuscripts).
 1846:
 третья часть трилогии — роман «Краснокожие» (The Redskins; or, Indian and Injin: Being the Conclusion of the Littlepage Manuscripts). В этой трилогии Купер изображает три поколения землевладельцев (с середины XVIII в. до борьбы против земельной ренты в 1840-е годы).
 Lives of Distinguished American Naval Officers biography
 1847:
 пессимизм позднего Купера выражен в утопии «Кратер, или Пик вулкана» (The Crater; or, Vulcan’s Peak: A Tale of the Pacific), представляющей собой аллегорическую историю США.
 1848:
 роман «Дубовая роща» или «Прогалины в дубровах, или Охотник за пчёлами» (The Oak Openings: or the Bee-Hunter) — из истории англо-американской войны 1812 года.
 роман «Джек Тайер,или Флоридский риф» (Jack Tier: or the Florida Reefs)
 1849:
 последний морской роман Купера «Морские львы» (The Sea Lions: The Lost Sealers) о кораблекрушении, постигшем охотников за тюленями во льдах Антарктиды.
 1850:
 последняя книга Купера «Новые веяния» (The ways of the hour) — социальный роман об американском судопроизводстве.
 пьеса (Upside Down: or Philosophy in Petticoats), satirization of socialism
 1851:
 короткий рассказ (The Lake Gun)
 (New York: or The Towns of Manhattan) — незаконченная работа по истории г. Нью Йорка.

Память

Примечания

Литература 
 
 Lowell, «American Literature» (т. I);
 Richardson, «Amer. Literature» (т. II);
 Griswold, «The Prose Writers of America»;
 Knortz, «Geschichte der nordamerikanischen Literatur» (т. I);
 Lounsbury, «Life of J. F. Cooper» (Бостон, 1883);
 Warner, «American Men of Letters: J.-F. Cooper».
 Сергей Иванько Фенимор Купер (ЖЗЛ)

Ссылки 
 Джеймс Фенимор Купер (James Fenimore Cooper)
 Онлайн Энциклопедия Кругосвет — Купер, Джеймс Фенимор

 
Умершие от цирроза печени
Писатели США XIX века
Английские писатели
Авторы вестернов
Писатели-индеанисты
Авторы приключенческой литературы
Писатели-маринисты
Авторы исторических романов
Члены Американского философского общества
Похороненные в штате Нью-Йорк